Mixer pode se referir a:
Mixer ou mesa de som, aparelho eletrônico usado para combinar várias fontes de som
Mixer ou varinha mágica, utensílio de cozinha usado para triturar alimentos
Mixer (produtora), empresa brasileira do segmento audiovisual
Mixer (website), plataforma de streaming de jogos eletrônicos

Desambiguação